Schöneben heißen die folgenden geographischen Objekte:

 Schöneben (Gemeinde Liebenau), Ortschaft der Marktgemeinde Liebenau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Schöneben (Gemeinde Ulrichsberg), Ort in der Marktgemeinde Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Schöneben-Ganz, Ort und Katastralgemeinde von Mürzzuschlag, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Schöneben-Spital, Katastralgemeinde von Spital am Semmering, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Schöneben (Gemeinde Mariazell), Ortschaft von Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Schöneben (Pass), Passlandschaft bei Mariazell, Steiermark
 Skigebiet Schöneben, Wintersportgebiet in Südtirol